Miroslav Kostka může být:

 Miroslav Kostka (1924–1988) – československý malíř a grafik
 Miroslav Kostka – pseudonym Alexandra Kramera (1946–2012), českého novináře a spisovatele